

Населені пункти та їхні частини
 Мухувка — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Мухувка — село в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Мухувка — частина села Ґронь у гміні Буковіна-Татшанська Татранського повіту Малопольського воєводства
 Мухувка — частина села Пташкова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Мухувка — частина села Жабець у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки